Klučov (powiat Třebíč)
 Klučov (powiat Kolín)
 Klučov (przystanek kolejowy) –

Zobacz też